Катастрофа Ан-26 под Комсомольском-на-Амуре — авиационная катастрофа, произошедшая 10 декабря 1979 года в окрестностях Комсомольска-на-Амуре с самолётом Ан-26 Министерства радиопромышленности СССР, в результате которой погибли 9 человек.

Описание 
Самолёт производил испытательный полёт по проверке некоторого секретного оборудования. Пилотировал его экипаж из НПО «Взлёт», имеющий следующий состав:
 командир (КВС) — лётчик-испытатель Г. И. Полонский
 второй пилот — лётчик-испытатель 
 бортрадист-испытатель Е. А. Султанов
 штурман-испытатель В. К. Кадышев
 бортмеханик-испытатель С. Я. Науменко
 ведущие инженеры:
 В. И. Прокофьев
 М. М. Трушин
 В. П. Мищенко
 В. М. Филичев
Согласно официальной версии, во время полёта в сложных метеоусловиях, Ан-26 попал в мощный снежный заряд, что дезориентировало экипаж. Отклонившись в сторону от маршрута, самолёт пролетел на малом расстоянии от поверхности одной из сопок, зацепил растущие на ней деревья и рухнул на землю. Место катастрофы разыскивали в течение недели. После обнаружения обломков было констатировано, что все 9 человек на борту погибли.

Примечания 
 Комментарии

Источники

События 10 декабря
Декабрь 1979 года
Авиационные происшествия в России 1979 года
Авиационные происшествия в Хабаровском крае
Авиационные происшествия с Ан-26
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Катастрофа Ан-26
Катастрофа Ан-26
Катастрофа
1970-е годы в Хабаровском крае